Киносура (, ,  — «Собачий хвост») — мыс в Греции, крайняя восточная оконечность одноимённого полуострова на восточном берегу острова Саламин, ближайшей к Аттике части острова, к северо-западу от островов Пситалия и Аталанди и порта Пирей. Наивысшая точка — холм Киносура высотой 37 м над уровнем моря. Западнее находится одноимённое село в сообществе  в общине Саламин в периферийной единице Острова в периферии Аттика.

История 

На мысе Киносура находилась могила собаки Ксантиппа, отца Перикла. Преданный пес, не перенеся разлуку с хозяином, бросился в море и плыл за его триерой. Ему удалось доплыть до острова Саламин, но, выбравшись на берег, собака тотчас умерла от изнеможения. На этом месте ей воздвигли памятник Киноссема (,  — «собачья могила»), который можно было видеть столетия спустя, о чём упоминает Плутарх.

Мыс Киносура упоминает Геродот при описании битвы при Саламине в 480 году до н. э. Персы послали отряд для высадки десанта у мыса Киносура, но высадка не удалась. На Киносуре Фемистокл воздвиг трофей в честь великой победы, одержанной им над персидским флотом.

На полуострове Киносура похоронены греки, павшие в битве при Саламине. Установлен мемориал работы скульптора Ахиллеаса Василиу ().

В период османского владычества мыс назывался Айия-Варвара (, мыс св. Варвары). Переводчик Геродота  отождествлял Киносуру с одноимённым мысом на восточном берегу Аттики, к востоку от Марафона. С Ларше не согласился Уильям Мартин Лик. Он с Киносурой отождествил мыс св. Варвары. Лика поддержал издатель Геродота  и издатель Fragmenta Historicorum Graecorum . Историк античности Джордж Грот, автор 12-томной «Истории Греции» не согласился с Ликом и считал Киносурой неизвестный пункт на аттическом берегу, расположенный южнее.

Примечания 

Саламин
Мысы Греции